Abdon Batista (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Abdon Batista (politicus), een Braziliaans politicus